Alejandro de Hesse-Darmstadt (Alexander von Hessen und bei Rhein; Darmstadt, 15 de julio de 1823 - Darmstadt, 15 de diciembre de 1888) fue un príncipe y militar alemán del siglo XIX.

Biografía 
Fue el tercero de los cuatro hijos de Luis II de Hesse-Darmstadt y de Guillermina de Baden.

Aunque Alejandro es famoso por su escandaloso matrimonio, también lo es por las dudas sobre su paternidad, pues existen rumores —posiblemente certeros— que dicen que tanto él como su hermana María eran hijos del barón Augusto de Senarclens de Grancy, chambelán de su madre. 

Como cualquier otro príncipe, Alejandro mantuvo la tradición marcial de su familia y sirvió en el Ejército ruso, donde fue un distinguido soldado con una brillante carrera por delante. Mandaba un regimiento de lanceros y fue premiado con la Cruz de San Jorge. El hecho de que su hermana María fuese la zarevna (princesa heredera) de Rusia (esposa del futuro zar Alejandro II de Rusia), no era una desventaja para sus propósitos.

Esta prometedora carrera fue destruida por un escándalo, pues Alejandro se enamoró de la condesa Julia de Hauke, una camarera de su hermana María Alexandrovna. La condesa era una huérfana de origen germano-polaco protegida del zar, e hija de Hans Moritz von Hauke, antiguo ministro de guerra del zar. Con el tiempo, el zar Nicolás I consideró a Alejandro como un posible marido para su sobrina, pero enterado del romance, prohibió el matrimonio; era inconcebible que una persona cercana a la familia imperial se casase con una simple condesa. El Almanaque de Gotha, léxico y guía de las clases tituladas europeas, era muy claro en asuntos de índole matrimonial.

Alejandro se marchó a Inglaterra para meditar sobre su futuro, pero acabó regresando a Rusia para fugarse con Julia a Breslavia (hoy Wroclaw, en Polonia), donde se casaron en octubre de 1851.

Volvieron a Hesse, donde el hermano mayor del novio, el Gran Duque Luis III de Hesse-Darmstadt, estaba disgustado por el inferior estatus dinástico de la mujer de su hermano. Se nombró a Julia condesa de Battenberg (nombre de una pequeña ciudad en el norte de Hesse, donde ellos vivieron apartados en un primer momento), pero sus hijos quedaron definitivamente excluidos de la línea de sucesión. Por fin la condesa fue elevada al rango de princesa, y la pareja pudo así volver a Darmstadt.

Habiendo perdido sus prerrogativas dinásticas, el príncipe Alejandro y su morganática esposa vivieron una vida tranquila. Su familia vivía principalmente en el palacio de Heiligenberg, junto a Jugenheim, en el sur de Hesse.

Alejandro de Hesse y Julia de Battenberg tuvieron cinco hijos, que heredaron el título y el apellido de su madre. Los hijos fueron:

 María Carolina de Battenberg (1852-1923). 
 Luis Alejandro de Battenberg (1854-1921). 
 Alejandro José de Battenberg (1857-1893). 
 Enrique Mauricio de Battenberg (1858-1896). 
 Francisco José de Battenberg (1861-1924). 

Tras sus escándalos, la familia de Battenberg fue aceptada por la nobleza europea, y entre sus descendientes se destacan: 

 Victoria Eugenia de Battenberg - Reina de España, consorte de Alfonso XIII.
 Luisa de Battenberg - Reina de Suecia, consorte de Gustavo VI Adolfo.
 Felipe de Grecia, Duque de Edimburgo - Príncipe consorte de Isabel II del Reino Unido.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 Su Alteza Granducal el príncipe Alejandro de Hesse y del Rin.

Órdenes

Caballero gran cruz de la orden de Luis. (8 de noviembre de 1839)
 Caballero gran cruz de la orden de Felipe el Magnánimo. (1 de mayo de 1840)
Caballero de la orden del León Dorado.
Condecorado con la Cruz de Sanidad Militar.
Condecorado con la Cruz de los 25 años de servicio militar.

Extranjeras 
 Caballero de la orden del Águila Negra. ()
Caballero de primera clase de la orden del Águila Roja. ()
Caballero de la orden Pour le merite.
Caballero de la orden de la Fidelidad. ()
Caballero gran cruz de la orden del León de Zähringen. ()

 Caballero de la Orden de San Huberto. (, 1852)
Caballero de la Orden militar de María Teresa. (, 1859/60)
Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. (, 1874)
Caballero de la orden del Elefante. ()
Caballero gran cruz de la Orden del Salvador. (Reino de Grecia)
Caballero de la orden del Mérito Militar. (Electorado de Hesse)
Caballero gran cruz con gemas de la Orden de la Corona Wéndica. ()
Condecorado con la Cruz del Mérito Militar de primera clase. (Gran ducado de Mecklemburgo-Strelitz)

Empleos 

 Segundo propietario (Zweiter Inhaber) del regimiento n. º 116 "Gran duque" del ejército del gran ducado de Hesse.

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Casa de Hesse
Matrimonios morganáticos
Nobles de Alemania del siglo XIX
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Galardonados con la Orden militar de María Teresa (grado desconocido)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Presidentes de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Hesse
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden de Felipe el Magnánimo
Nacidos en Darmstadt
Fallecidos en Darmstadt